Seznam korpusov z zaporedno številko 85.

Seznam 
 Pehotni
 85. strelski korpus (ZSSR)
 85. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi